Архимандрит Иоанникий (фамилия в миру Орловский; умер ) — префект, потом ректор Александро-Невской славяно-греко-латинской семинарии в Санкт-Петербурге.

Родом из Елатьмы.

Был в звании иеромонаха, префектом рязанской семинарии и в 1772 году исполнял должность ректора. С 1774 года в звании архимандрита, был ректором Александроневской славянской школы, из которой образована впоследствии Петербургская духовная академия и преподавал философию, а с 1776 года — богословие.

В 1776 году напечатано его слово на праздник Святого Георгия (, 1776).

В 1782 году назначен настоятелем Солотчинского монастыря Рязанской епархии.

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Елатьме
Архимандриты Русской православной церкви